Запру́дное — название населённых пунктов в России:

 Запрудное — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Запрудное — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Запрудное — село в городском округе Алушта Крыма.
 Запрудное — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Запрудное — деревня в Раменском районе Московской области.
 Запрудное — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области, Кантауровский сельсовет.
 Запрудное — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области, Линдовский сельсовет.
 Запрудное — село в Кстовском районе Нижегородской области.
 Запрудное — село в Питерском районе Саратовской области.
 Запрудное — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Запрудное — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Запрудское